Indianapolis 500 1933 je bila enaindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1933.

Rezultati

1933 v športu
1933